El Torneig de São Paulo 2017, també conegut com a Brasil Open 2017, és una competició tennística disputada sobre terra batuda interior que forma part de les sèries 250 de l'ATP. La dissetena edició del torneig es va celebrar entre el 27 de febrer i el 5 de març del 2017 al Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães de São Paulo, Brasil.

El tennista uruguaià Pablo Cuevas va guanyar el seu tercer títol consecutiu a São Paulo. La final individual es disputà entre diumenge i dilluns, ja que s'hagué de suspendre a causa de la pluja a mig segon set.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial   
 
 

2017
ATP World Tour 2017